Die Mestaruussarja 1972 war die 42. Spielzeit der finnische Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 30. April bis 1. Oktober ausgespielt. Meister wurde Titelverteidiger Turku PS vor Mikkelin Palloilijat.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meistermannschaft 
Folgende Spieler gehörten der Meistermannschaft Turku PS an:

 Göran Enckelman, Pauno Kymäläinen, Eero Virkkunen, Rauli Nurmi, Jouni Jalonen, Raimo Ojanen, Tapani Rainio, Heikki Suhonen, Esa Kulmala, Teuvo Andelmin, Miikka Toivola, Tapio Harittu, Timo Nummelin, Jarmo Aaltonen. Trainer: Lars Nyström.

Torschützenliste 
Matti Paatelainen von Helsingfors IFK und Heikki Suhonen vom Meister Turku PS teilten sich mit jeweils 16 Toren den Titel des Torschützenkönigs der Mestaruussarja 1972.

Fußballpokal 
Das Endspiel um den finnischen Fußballpokal fand am 15. Oktober 1972 im Olympiastadion Helsinki statt. Lahden Reipas bezwang Vaasan PS mit 2:0. Das Pokalfinale wurde erstmals live im Fernsehen übertragen.

Internationales Abschneiden 
 Meister Turku PS (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 1:6 und 0:3 gegen  Celtic Glasgow
 Vizemeister Mikkelin Palloilijat (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:3 und 0:3 gegen  FC Carl Zeiss Jena
 Pokalsieger Lahden Reipas (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 0:0 und 0:2 gegen  Olympique Lyon

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1972
1972